Michèle Coltelloni-Trannoy, universitaire française
 Paul Coltelloni (né en 1920 et décédé à Paris en juillet 1999) était un ancien pilote de rallye français, exerçant son activité professionnelle dans le commerce du secteur de la chaussure.